Wifredo II da Cerdanha (? 970 - San Martín del Canigó 1050) Conde da Cerdanha (988-1035 e Wifredo I de Berga, conde de Berga (1003-1035).

Filho do conde Oliba Cabreta e de Ermengarda, casou-se com Guisla.

Herdou de seu pai, no Condado da Cerdanha em 988 quando decidiu se tornar um monge em Monte Cassino, deixando sua mãe como regente entre 988 e 994. Tamb[em recebeu o condado de Berga em 1003 quando seu irmão Oliva também tornou-se monge. 

Participou ativamente na consagração de igrejas e mosteiros como o de San Martín del Canigó fundado por ele em 1007 e consagrado em 1009. 

Lutou pela independência do bispado de Urgel apesar da resistência do bispo de La Seu d'Urgell, que posteriormente será reconhecido pela Igreja como Santo, (San Armengol).

Em 1023, chegou um acordo de concórdia entre o conde de Barcelona e o de Besalú.

Em 1035, ele se retirou do mosteiro de San Martín del Canigó professando como monge e morreu em 1050.

Ligações externas
 COMTES de CERDANYA 897-1118 bei Foundation for Medieval Genealogy.ac

Nobres da Espanha
Condes da Cerdanha